Бергстедт - фамилия:

 Бергстедт, Аманда (1841—1918) — шведская художница.
 Бергстедт, Харальд (1877—1965) — датский писатель.

См. также 
 Бергстрём